Aquario – in astrologia, uno dei segni zodiacali
 Aquario – in astronomia, una costellazione

Pagine correlate 
 Acquario

Altri progetti